Antonio León puede referirse a:

 Antonio de León Pinelo (ca. 1595-1660), historiador y jurista español.
 Antonio de León y Becerra (1628-1708), clérigo español, obispo de Panamá, Trujillo y Arequipa.
 Antonio de León y Gama (1735-1802), astrónomo, antropólogo y escritor mexicano.
 Antonio de León y Loyola (1794-1847), militar mexicano del siglo XIX.
 Antonio León Ortega (1907-1991), escultor español.
 Antonio León Amador (1909-1995), futbolista español, conocido como Leoncito.